и  — божество (ками) в японской мифологии, третье по значимости после Амэноминакануси и Такамимусуби-но ками из пяти «Котоамацуками» — божеств, которые пришли в этот мир в момент создания самого мира. В японской мифологии его описывают как «бог, который появился один» (хиторигами), третий из дзёка сансин («три бога сотворения») и пяти котоамацуками («выдающихся небесных богов»). Божества «Котоамацуками» родились без какого-либо размножения и являются Хиторигами (яп. 独神) синтоискими божествами, которые возникло в одиночестве, в отличие от тех, кто возник как пара мужского и женского пола. Камимусуби-но ками в Кодзики упоминается в главах 1, 13, 17, 22 и 28. 

Хотя дзёка сансин («три бога сотворения») считаются бесполыми Камимусуби-но ками часто фигурирует в японской мифологии как богиня. По одной из версий божество Камимусуби-но ками является богиней, а Такамимусуби-но ками - богом и они являются супругами. Также упоминается под именем Камимусуби-но-ми-оя-но микото (Богиня Божественного Творения - Священная Мать). Является матерью бога Сукуна-Бикона-но ками (Бог-Малыш), который помог Окунинуси строить страну Асихара-но Накацукуни.

В Кодзики в главе 13 упоминается в рамках истории с убийством богом Сусаноо богини пищи (Оогэцухимэ-но ками — Девы-Богини Великой Пищи), что представляет собой позднюю версию японского мифа (в ранней — убийцей является брат Сусаноо, бог луны). После смерти Оогэцухимэ-но ками из её головы, глаз, ушей, носа, влагалища и ануса появились соответственно шелковичные черви, рассада риса, просо, фасоль, пшеница и соевые бобы. После чего Камимусуби-но-ми-оя-но микото всё это подобрала и превратила в семена.

Примечания

Литература 
 《八百万の神々 日本の神霊たちのプロフィール》，戶部民夫著，新紀元社，1997年12月，ISBN 4883172996。
 《神道の本 八百万の神々がつどう秘教的祭祀の世界》，學習研究社，1992年3月，ISBN 4051060241。

Ссылки 
 Камимусуби-но ками 
  

Японские божества
Синтоизм
Незавершённые статьи о японской мифологии